Swayne peut faire référence à :
 Charles Swayne, un juge américain,
 Charles Richard Swayne (1843-1921), un commissaire résident des Kiribati de 1892 à 1901,
 Desmond Swayne (1956-), un homme politique du parti conservateur au Royaume-Uni,
 Geraldine Swayne (1965-), une peintre et réalisatrice anglaise,
 Giles Swayne (1946-), un compositeur britannique,
 Harry Swayne (1965-), un tackle offensif de la NFL,
 Julia Swayne Gordon (1878-1933), une actrice américaine,
 Kevin Swayne (1975-), un joueur de football américain,
 Marian Swayne (1891-1973), une actrice américaine, du théâtre à Broadway et du cinéma muet,
 Noah Haynes Swayne (1804–1884), un juriste et homme politique américain, opposé à l'esclavage,
 Swayne Field, nommé d'après Noah H. Swayne, Jr., un parc de baseball de ligue mineure situé à Toledo dans l'Ohio,
 Steve Swayne, un professeur de musique au Dartmouth College, auteur de How Sondheim Found his Sound, une biographie du musicien Stephen Sondheim,
 Thomas Swayne, un joueur de cricket du , 
 Wager Swayne (1834-1902), fils de Noah Haynes Swayne, un général de l'armée de l'Union durant la guerre civile américaine,
 Swayne Hall, un National Historic Landmark nommé d'après Wager Swayne, situé dans l'enceinte du Talladega College,
 William Marshall Swayne, un sculpteur, ayant sculpté un buste d'Abraham Lincoln,
et aussi :
 Senkelle Swayne's Hartebeest Sanctuary, une réserve de la région d'Oromia (ou kilil) en Éthiopie, dédiée tout particulièrement à la protection du bubale roux, une espèce menacée,